480 км, 480-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 480 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 550610
 480 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 204126

См. также 
 480 км Брэндс-Хэтча
 480 км Донингтона
 480 км Нюрбургринга
 480 км Сильверстоуна
 480 км Спа